Владимир Николаевич Лысе́нко () — российский политический деятель, .

Семья 
Владимир Лысенко родился 4 января 1956 года в Одессе в семье преподавателей. Отец — Лысенко Николай Александрович, мать — Лысенко Анастасия Кузьминична.

Жена — Лысенко Любовь Михайловна, доктор исторических наук — преподаёт историю в МПГУ. Сыновья — Михаил и Владимир.

Образование 
Юность провёл в городе Запорожье. В 1972 году, окончив с золотой медалью школу, поступил на исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова, который окончил с красным дипломом. С 1979 по 1981 год учился в аспирантуре МГУ, защитил диссертацию по проблеме партийных систем на соискание учёной степени кандидата философских наук. В 1995 году защитил докторскую диссертацию в области политических наук на тему «Развитие федеративных отношений в современной России». Профессор.

Научная деятельность 
C 1980 по 1990 год работал преподавателем общественных наук в МАИ имени С. Орджоникидзе (ассистент, старший преподаватель, доцент). С 1994 года — президент Института современной политики. Один из ведущих специалистов в области проблем федерализма, региональной политики и межнациональных отношений.

До 2009 года В. Лысенко — профессор кафедры прикладной политологии факультета прикладной политологии Государственного университета «Высшая школа экономики» (ГУ-ВШЭ).

Партийно-политическая деятельность 
В 1985 году создал студенческий политклуб МАИ «Орбита», который стал одним из наиболее активных и посещаемых в Москве в годы перестройки. В 1987 году стал одним из основателей историко-просветительского общества «Мемориал».

В 1988 году вошёл Межклубную партийную группу, которая ставила своей целью содействие подлинной перестройке и демократизации в КПСС. В мае 1989 года из Межклубной партгруппы вышла наиболее радикальная половина во главе с И. Чубайсом и В. Лысенко, образовав Московский партийный клуб (Коммунисты за перестройку). Вместе с Игорем Чубайсом Владимир Лысенко стал инициатором создания в 1990 году «Демократической платформы в КПСС» — крупнейшего оппозиционного течения внутри Компартии времён перестройки. Был избран делегатом Учредительного съезда КП РСФСР и XXVIII съезда КПСС. В июне 1990 выступал в КДС от имени Демократической платформы с программой реформирования КПСС в социал-демократическую партию.

Летом 1990 года Лысенко был делегатом Учредительного съезда Российской коммунистической партии, выдвигался на пост генерального секретаря, но уступил Ивану Полозкову. Участие в работе съезда принесло не только разочарование, но и уверенность в необходимости создания самостоятельной партии. В июне 1990 года В. Лысенко вышел из КПСС, а 13 октября принимал участие в Учредительной конференции «Демократической платформы вне КПСС».

В ноябре 1990 года стал основателем и одним из трёх сопредседателей Республиканской партии России, возникшей на базе «Демократической платформы вне КПСС». Занимал пост председателя партии.

В начале 1991 года был инициатором создании «Демократического конгресса», коалиции антикоммунистических организаций союзных республик (ДемРоссия, РПРФ, «Рух», Партия демократического возрождения Украины и т. д.). В декабре 1991 года участвовал в образовании Конгресса демократических сил республик и национальных образований в составе РФ.

На Съезде народных депутатов РФ был одним из основателей фракции «Согласие ради прогресса».

По собственной оценке, до 1987 года придерживался либерально-коммунистических взглядов, с 1987 по 1990 год — социал-демократических, а начиная с 1991 года — социально-либеральных.

В 2005 году был избран на съезде РПР в политсовет Республиканской партии вместе с Владимиром Рыжковым, Валерием Зубовым и Валентиной Мельниковой, но Федеральная регистрационная служб заявила о нелегитимности съезда и заморозила партийные счета.

Государственная деятельность 
В 1990 году был выдвинут коллективом МАИ кандидатом в народные депутаты РСФСР и затем избран депутатом.

В 1992—1993 годах работал заместителем председателя Государственного комитета Российской Федерации по делам федерации и национальностей С. Шахрая, принимая личное участие в урегулировании большинства конфликтов на территории бывшего СССР. Являлся руководителем рабочей группы Совета безопасности России по подготовке Концепции национальной политики России на Северном Кавказе. За годы работы в Комитете по делам Федерации и в Миннаце объездил все субъекты Российской Федерации.

В октябре 1993 года во время разгона Верховного Совета встал на сторону президента Ельцина.

В декабре 1993 года был избран депутатом Государственной думы России (по списку избирательного блока «Явлинский—Болдырев—Лукин»). В 1994 году вышел из фракции «Яблоко», был членом депутатских групп «Регионы России», «Российские регионы». С 1994 года — член российской делегации в Межпарламентской ассамблее стран СНГ.

В конце 1994 года был решительным противником ввода российских войск в Чечню. Вылетал в Грозный для освобождения из чеченского плена российских военнослужащих.

В 1995 году на выборах в Государственную думу был одним из создателей избирательного объединения «Памфилова — Гуров — Владимир Лысенко (Республиканская партия Российской Федерации)». Блок тогда набрал 1,6 % — около 1 млн голосов избирателей и в Госдуму не прошёл.

В 1995 году и в 1999 году Лысенко побеждал на выборах в Государственную думу в Ленинградском избирательном округе Москвы.

С 1993 года работал в Комитете Государственной Думы по делам Федерации и региональной политике в должности заместителя председателя. Автор и соавтор более 50 законов, в том числе важнейшего федеративного закона «О принципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ» (1999), законопроекта «Об альтернативной гражданской службе» (2001).

На выборах 2003 года в этом же округе не был избран в Госдуму.

Основные публикации 
 «Об этнологической ситуации на Северном Кавказе» — доклад для Совета Безопасности. 1992
 «О соответствии Конституций республик Конституции России» — доклад для парламентских слушаний, М., 1994.
 «От Татарстана до Чечни. Становление нового российского федерализма» — М., 1995 (монография).
 «О проблемах разграничения полномочий в субъектах РФ» — доклад для парламентских слушаний, М., 1996.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Биография (web-архив)

Политологи России
Народные депутаты России
Участники «Марша несогласных»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации I созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Преподаватели ВШЭ
Члены ПАРНАС
Делегаты XXVIII съезда КПСС
Вышедшие из КПСС
Преподаватели Московского авиационного института